Vidot est un patronyme porté par plusieurs personnalités françaises, réunionnaises :
Jacky Vidot (né en 1964), footballeur ;
Magie Faure-Vidot (née en 1952), poétesse seychelloise ;
Noël Vidot (né en 1962), footballeur ;
Pierrot Vidot, auteur-compositeur ;
Raphaël Vidot (1866-?), maire de Saint-André (île de la Réunion).